|-
| (36901) 2000 SK177||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36902) 2000 SN177||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36903) 2000 SO179||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36904) 2000 SS179||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36905) 2000 SX179||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36906) 2000 SZ179||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36907) 2000 SX181||||19 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (36908) 2000 SK182||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36909) 2000 SK185||||21 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36910) 2000 SS187||||21 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (36911) 2000 SY187||||21 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (36912) 2000 SA188||||21 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (36913) 2000 SR188||||21 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (36914) 2000 SX191||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36915) 2000 SP195||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36916) 2000 SW195||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36917) 2000 SJ205||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36918) 2000 SM205||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36919) 2000 SC207||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36920) 2000 SY207||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36921) 2000 SB208||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36922) 2000 SN209||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36923) 2000 SK211||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36924) 2000 SA212||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36925) 2000 SC212||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36926) 2000 SZ213||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36927) 2000 SJ216||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36928) 2000 SN216||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36929) 2000 SB217||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36930) 2000 SM217||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36931) 2000 SS220||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36932) 2000 SK221||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36933) 2000 SF222||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36934) 2000 SG226||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36935) 2000 SB227||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36936) 2000 SF227||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36937) 2000 SX229||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36938) 2000 SA234||||21 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36939) 2000 SB237||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36940) 2000 SA239||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36941) 2000 SV239||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36942) 2000 SK241||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36943) 2000 SF242||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36944) 2000 SD249||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36945) 2000 SM256||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36946) 2000 SN256||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36947) 2000 SW258||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36948) 2000 SO259||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36949) 2000 SG260||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36950) 2000 SL260||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36951) 2000 SF261||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36952) 2000 SM266||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36953) 2000 SO267||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36954) 2000 SB269||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36955) 2000 SR270||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36956) 2000 SU273||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36957) 2000 SB275||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36958) 2000 SQ276||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36959) 2000 SS279||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36960) 2000 SV279||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36961) 2000 SL280||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36962) 2000 SM280||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36963) 2000 SF285||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36964) 2000 SK287||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36965) 2000 SU289||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36966) 2000 SA290||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36967) 2000 SV292||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36968) 2000 SD293||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36969) 2000 SH295||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36970) 2000 SX297||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36971) 2000 SX301||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36972) 2000 SF302||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36973) 2000 SY307||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36974) 2000 SP309||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36975) 2000 SR313||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36976) 2000 SU318||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36977) 2000 SK320||||29 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36978) 2000 SL323||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36979) 2000 SP327||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36980) 2000 SE336||||26 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (36981) 2000 SW336||||26 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (36982) 2000 SX336||||26 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (36983) 2000 SB346||||21 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (36984) 2000 SM348||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36985) 2000 SH349||||30 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36986) 2000 SP351||||29 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36987) 2000 ST351||||29 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36988) 2000 SE353||||30 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36989) 2000 SR355||||29 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36990) 2000 SA359||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36991) 2000 SY360||||23 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36992) 2000 SN361||||23 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36993) 2000 SM364||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36994) 2000 SP370||||25 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36995) 2000 TX4||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36996) 2000 TY15||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36997) 2000 TK17||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36998) 2000 TC21||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36999) 2000 TN22||||4 жовтня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37000) 2000 TG25||||2 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

36900